Пойковський 2014 — 15-й міжнародний шаховий турнір, який проходив з 11 по 20 травня 2014 року в м.Пойковський Нєфтеюганського району Ханти-Мансійського автономного округу Тюменської області Росії.
В турнірі брали участь 10 шахістів, в тому числі переможці попередніх турнірів, зокрема: Віорел Бологан (2000, 2001, 2005), Етьєн Бакро (2005, 2011), Дмитро Яковенко (2007, 2012), Олексій Широв (2006), Олександр Мотильов (2009) та Павло Ельянов (2013 рік).

Переможцем турніру 2014 року з результатом 6 очок з 9 можливих (+3-0=6) став росіянин Олександр Морозевич.

Регламент турніру 
Категорія турніру — XVIII (середній рейтинг — 2699,0).

Розклад змагань 
•	Ігрові дні: 11-14, 16-20 травня
•	Вихідний день: 15 травня
Початок партій 1-8 тур в 12:00 год, 9 тур в 10:00 (час Київський)

Контроль часу 
 100 хвилин на 40 ходів, 50 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід починаючи з першого.

Критерії розподілу місць

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу ФІДЕ станом на травень 2014 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 Турнір ім.А.Карпова на  ChessPro.ru  
 Турнір на chessdom.com  
 Рейтинг ФІДЕ (поточний)

Примітки 

Шахові турніри 2014
Шахи в Росії
2014 у Росії
Нефтеюганський район